Пя́тницкая це́рковь — православный храм Воронежской и Лискинской епархии. Расположена в селе Боево Каширского района Воронежской области.

Территориально находится в Каширском благочинническом округе. Настоятель протоиерей Артемий Саенко.

История 
Первоначально Пятницкая церковь в селе Боево была деревянной и была построена первыми жителями села — бывшими монастырскими крестьянами Свенского монастыря, которые были размещены здесь по указу Коллегии Экономии.

Вот как повествует о строительстве храма авторитетнейший историк конца XIX столетия — Димитрий (Самбикин) в своем труде «Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии»:
 «Церковь в с. Боево, Воронежского уезда, первоначально была начата постройкою в 1778 г., а построена в 1782 г., потом была построена новая каменная в 1873 г., освящена 23 апреля 1878 года, с приделом в трапезе св. Николая. При церкви каменная колокольня, земли 66 десятин (на 33 десятины есть план в церкви). Прихожан 1184 д., раскольников (поповского толка) 82 муж. пола». 

Однако возникает расхождение в сроках стройки. Во втором томе архимандрит пишет, что придел свт. Николая был освящен 20 мая 1871 года. В пользу этой версии может являться сохранившаяся до нынешнего времени надпись на южной стороне колокольни. На фундаменте написано: «1868 году». Это возможно дата закладки первого камня Пятницкой церкви.

Название храма бывшие монастырские крестьяне дали в честь одноимённой церкви существовавшей на их прежнем месте жительства, в с. Кондрыкино Брянского уезда Батоговской волости Белгородской губернии. Там существовала деревянная двухэтажная церковь построенная в 1721 году, с приделом Николая Чудотворца.

С 1894 года при храме стала действовать церковно-приходская школа, однако она не имела своего здания и потому была закрыта. Спустя несколько лет она вновь открылась, уже в собственном здании, это произошло 1 октября 1905 г. Её заведующим и законоучителем стал священник Дмитрий Иосифов.

В 1921 году в храме обновилась икона «Достойно есть», что привлекло внимание верующих округи. Этим случаем заинтересовался революционный трибунал, который провел в октябре 1921 года показательный суд.

В 1934 году была предпринята попытка разрушить храм, однако долгое противостояние верующих и власти закончилось компромиссом: из храма решено сделать зерновой склад, при этом сохранить все церковное имущество. В официальных документах, как принято в те годы было записано следующее: «В 1935 году, по просьбе жителей, церковь была закрыта.» 4 марта 1943 года жители Нижнего Боево обратились с прошением в исполком об открытии церкви, но разрешения не получили, очередное прошение было удовлетворено и только в 1945 году, тогда же и начались регулярные богослужения.

После передачи храма верующим прихожане привели церковь в должный вид, после чего был произведен чин обновления Никольского храма. Вот как об этом повествуют архивные документы.

 «Произведен капитальный ремонт Пятницкой церкви при настоятеле священнике о. Василия Кульченкова, ктитора Фошина Василия Дмитриевича, художником Сонталовым. Освящен престол и иконостас во имя св. Николая Чудотворца Благочинным Хватовым при Архиепископе Иосифе Воронежском в 1956 году 29 июня. Произведена штукатурка, побелка и покраска всего храма в 1958 году.» Орфография текста сохранена. 

В начале 70-х годов трудами о. Павла Санталова был расписан и Пятницкий храм. Роспись производил иконописец В. Ф. Шаповалов ему помогал и сам о. Павел. Ими были расписаны не только стены с колоннами, но и купол.

В июне 1986 года храм подвергся ограблению, были безвозвратно утрачены две старинные плащаницы, кипарисовые иконы, серебряный крест и Евангелие.

В 2002-м году был произведен капитальный ремонт. Иконостасы были обновлены, фасад отреставрирован, установлены золотые ажурные кресты, проведено газовое отопление.

В 2007 году куплены и освящены колокола, заменившие кислородные баллоны, висевшие с 60-х годов. В 2017 году были проведены реставрационные работы  купола.. В данный момент идет капитальный ремонт пятницкого алтаря и облагораживание территории храма.  

В 2017 началась реставрация храма. Отремонтирован купол, ведется ремонт алтаря.  

Настоятель

С 11 декабря 2014 года указом митрополита Сергия настоятелем храма святой вмц. Параскевы Пятницы с. Боево Каширского района назначен протоиерей Артемий Саенко.

Духовенство в истории

Святыни 
 Икона святой великомученицы Параскевы Иконийской (Параскевы Пятницы) с частицей её честных мощей, дарованные к престольному празднику в 2014 году.

 Икона блж. Матроны Московской с частицей её гроба.
 Икона святой преподобномученицы Венеранды Римской, в православии Параскевы. Этот образ привезен митрополитом Воронежским Сергием (Фоминым) из обители святой преподобномученицы Параскевы в Греции (с. Кинопьястес вблизи города Керкиры, остров Корфу) и дарованный храму по случаю архипастырского визита в с. Боево.
 Икона святителя Спиридона Тримифу́нтского с филахто (частица облачения святого).
Икона мученика Иоанна Воина
Поясок со св. горы Афон освященный на поясе Пресвятой Богородицы.

Современный статус 
Постановлением администрации Воронежской области N 850 от 14.08.95 г. церковь святой мученицы Параскевы Пятницы является объектом исторического и культурного наследия.

Примечания

Ссылки 
 Димитрий Самбикин «Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии» (Воронеж, 1884—1886).
 Дмитрий Соколов «Русская Православная Церковь в период гонений (1917—1937 гг.)»
 Архив храма (1945—1984 гг.)
 Воронежская митрополия Официальный сайт
 Храм святой великомученицы Параскевы Пятницы Сайт храма
 Свято-Успенский Свенский монастырь Сайт монастыря
 Народный Каталог Православной Архитектуры sobory.ru
 П. Никольский "Справочная книга для духовенства Воронежской епархии. 1900
 Русские Церкви Храмы Центрально-Чернозёмного региона
 Алфавитный список церковных приходов Воронежской епархии. 1893 год.
 Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии (1586—1886 г.). — Воронеж, 1886.

Храмы Воронежской области